Tschirner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Tschirner (* 1969), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ekkehard Tschirner (1943–2012), deutscher Luftverkehrskaufmann
 Joachim Tschirner (* 1948), deutscher Dokumentarfilmregisseur
 Nora Tschirner (* 1981), deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Tzschirner, Tschirn, Tschirne, Schirner
 Oswald Tschirtner (1920–2007), österreichischer Künstler